Lakomy, Lakomý  bzw. Łakomy ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Lakomy (Salomé Balthus, * 1984), deutsche Prostituierte, Unternehmerin, Kolumnistin und Autorin
 Karel Lakomý (* 1957), tschechischer Badmintonspieler
 Monika Ehrhardt Lakomy (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Monika Rudnicka-Łakomy (* 1963), polnische Handballspielerin
 Reinhard Lakomy (1946–2013), deutscher Komponist und Sänger
 Weronika Łakomy (* 1991), polnische Handball- und Beachhandballspielerin sowie Handballschiedsrichterin
 Zenon Łakomy (1951–2016), polnischer Handballspieler und -trainer